Отрадненський ГПЗ — Новокуйбишевськ (етанопровід) — трубопровід, яким здійснюється постачання сировини до нафтохімічного підприємства в Новокуйбишевську Самарської області Росії.

З 1957-го у Новокуйбишевську (за 20 км на північний захід від обласного центру Самари) ввели в експлуатацію завод синтетичного спирту, котрий виробляв етанол з використанням етилену. Останній отримували на установках піролізу (парового крекінгу) вуглеводнів, при цьому основною сировиною є етан, який постачається з двох газопереробних заводів у тій же області. ГПЗ в Отрадному (на схід від Самари, в долині річки Великий Кінель) зв'язали з Новокуйбишевськом етанопроводом довжиною 102 км та діаметром 219 мм, прокладеним на глибині 1–1,5 метра.

Можливо відзначити, що у 2010 році Отрадненський ГПЗ виробив 37,5 тисячі тонн етану, або 37 % загального виробництва цього продукту на заводах Самарської області.

Примітки 

Трубопроводи для зріджених вуглеводневих газів